Ленева́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 210 км на захід від Ренна, 70 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3049 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6746,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Леневан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер